Pak Chol-min (ur. 1982) – północnokoreański judoka, medalista olimpijski
 Pak Chol-min (ur. 1988) – północnokoreański piłkarz